Beth Hebert (1974) – violoncellista australiana
 Bobby Hebert (1960) – giocatore di football americano statunitense 
 Jimmy Hebert (1972) – ex calciatore francese
 Kyle Hebert (1969) – doppiatore statunitense
 Leo Hebert (...) – giocatore di curling canadese

Pagine correlate
Hébert